Gustaf Östberg kan avse:

Gustaf Östberg (bergsingenjör)
Gustaf Östberg (jurist)